Улица Лие́лвардес () — название улиц в городах Латвии:

 Улица Лиелвардес в Риге;
 Улица Лиелвардес в Огре.